Mesoniscus är ett släkte av kräftdjur. Mesoniscus ingår i familjen Meoniscidae. 

Mesoniscus är enda släktet i familjen Meoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Mesoniscus